Live at Dynamo Open Air 1998 – album dei Pantera del 2018
 Live at Dynamo Open Air 1998 – album dei Soulfly del 2018
 Live at Dynamo Open Air 1998 – album dei Dimmu Borgir del 2019
 Live at Dynamo Open Air 1998 – album dei Deftones del 2019
 Live at Dynamo Open Air 1998 – album dei Kreator del 2019